Spoon kan syfta på:
 Spoon (golfklubba) – en träklubba för golf
 Spoon (musikgrupp) – en amerikansk indierockgrupp från Austin, Texas, USA